Алфред Зарѐмба () е полски езиковед, славист, полонист, диалектолог, професор в Ягелонския университет и директор на Института за славянска филология. Автор на редица трудове по диалектология, ономастика, методология на научната дейност, връзките между полския език и останалите славянски езици, както и с някои неславянски езици.

Трудове 
 Słownictwo Niepołomic (1954)
 Nazwy barw w dialektach i historii języka polskiego (1954)
 Zbieranie materiałów gwarowych; wskazówki dla etnografa w terenie (1956)
 Polskie imiona ludowe (1957)
 Słownik Starych Siołkowic w powiecie opolskim  (1960)
 Śłąskie teksty gwarowe (1961)
 O niektórych formacjach onomastycznych w gwarach bułgarskich (1963)
 Formacje odmężowskie w dialektach południowosłowiańskich (1963)
 Orawskie teksty gwarowe z obszaru Czechosłowacji (1967)
 Atlas językowy Śląska, t. 1 – 7 (1969 – 1989)
 Śląsk w świetle geografii językowej (1974)
 Pisma polonistyczne i slawistyczne (1983)

Бележки 

Полски езиковеди
Полски слависти
Полски полонисти
Полски диалектолози
Възпитаници на Ягелонския университет
Родени в Краков
Починали в Краков